Влади́мир Емелья́нов:
 Емельянов, Владимир Александрович (1923—2015) — организатор судостроительного производства, Герой Социалистического Труда.
 Емельянов, Владимир Витальевич (род. 1959) — советский и белорусский самбист и дзюдоист.
 
 Емельянов, Владимир Иванович (род. 1948) — русский писатель, поэт, прозаик и журналист, переводчик, публицист, критик, редактор, народный писатель Удмуртии.
 Емельянов, Владимир Николаевич (1911—1975) — советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 Емельянов, Владимир Михайлович (род. 1948) — профессор Черноморского государственного университета имени Петра Могилы.